Birngruber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Birngruber (* 1983), österreichischer Duathlet und Triathlet
 Lorenz Birngruber (1885–1966), deutscher Ministerialbeamter
 Sylvester Birngruber (1914–2006), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher